Ravi Shankar (1920-2012), compositeur et joueur de sitar
Sri Sri Ravi Shankar (1956-), gourou indien